Alexandre Pasche – calciatore svizzero
 Charles Pasche – calciatore svizzero
 John Pasche – designer inglese